Корбон може да се односи на:
 Корбон (Калвадос), насељено место у Француској, у департману Калвадос
 Корбон (Орн), насељено место у Француској, у департману Орн